Обе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Обе () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор